Příjmení Cambel nosí více různých významných osobností:

příjmení
 Bohuslav Cambel (1919–2006) – slovenský geochemik a geolog
 Miloš Cambel (1901–1958) – slovenský pedagog a protifašistický bojovník
 Samuel Cambel (spisovatel) (1883–1935) – slovenský spisovatel a úředník
 Samuel Cambel (historik) (1928 – 2004) – slovenský historik